Беньямин Шешко (; родился 31 мая 2003) — словенский футболист, нападающий австрийского клуба «РБ Зальцбург» и сборной Словении.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в молодёжных командах словенских клубов «Кршко» и «Домжале». 3 июня 2019 года подписал профессиональный контракт с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» и сразу после этого отправился в аренду в его фарм-клуб «Лиферинг». 26 июля 2019 года дебютировал за «Лиферинг» в матче против «Амштеттена». 14 сентября 2019 года забил свой первый гол за «Лиферинг» в матче против «Дорнбирна».

30 января 2021 года дебютировал в основном составе «Зальцбурга» в матче австрийской Бундеслиги против «Хартберга», выйдя на замену Патсону Дака.

9 августа 2022 года было объявлено о том, что 1 июля 2023 года Шешко станет игроком немецкого клуба «РБ Лейпциг».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Словении до 15, до 16, до 17 и до 19 лет.

1 июня 2021 года дебютировал за главную сборную Словении в матче против сборной Северной Македонии. 8 октября 2021 года забил свой первый гол за сборную Словении в матче против сборной Мальты.

Достижения 
 «Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион австрийской Бундеслиги: 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Австрии: 2021/22

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Ред Булл Зальцбург»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольного союза Словении

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург